

Musica

Album
Celebrate!  – album del 1980 dei Kool & the Gang
Celebrate  – album live del 1980 degli The Archers
Celebrate  – album del 2002 delle Triple Image
Celebrate  – album del 2022 delle Twice

Singoli
Celebrate  – singolo dei Three Dog Night del 1969
Celebrate  – singolo dei Brass Construction del 1978
Celebrate  – singolo di Pietro Esteriore del 2004
Celebrate  – singolo di Daria Kinzer del 2011
Celebrate  – singolo di Whitney Houston e Jordin Sparks del 2012
Celebrate  – singolo di Mika con Pharrell Williams del 2012
Celebrate  – singolo degli Empire of the Sun del 2014

Pagine correlate
Celebration